Carl Krebs er navnet på flere personer:

 Carl Krebs (forsikringsmand) (1851-1921) – dansk forsikringsmand og filosof (Carl Elias Bonaventura Krebs)
 Carl Krebs (1889-1971) (1889-1971) – dansk læge, forfatter, opdagelsesrejsende og olympisk bronzemedaljør i gymnastik (Carl Immanuel Krebs)
 Carl Krebs (1892-1979) (1892-1979) – dansk læge og professor (Carl Larsen Krebs)